

Населені пункти та їхні частини
 Малахув — село в гміні Щекоцини Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Малахув — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Малахув — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Малахув — частина міста Кунув у Островецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Малахув — частина села Закшув у гміні Білачув Опочинського повіту Лодзинського воєводства

Примітки